Мушніков Володимир Олександрович (1923 —2014) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1944).
 Мушников Георгій Юстинович (1923 —1983) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Мушніков Сергій Михайлович (1921 —1994) — український радянський поет та прозаїк.

Російські прізвища
Прізвища на -ов